Detroit je lahko:

 Detroit, velemesto v Michiganu, ZDA
 USS Detroit, ime več plovil Vojne mornarice ZDA
 Detroit street circuit, dirkališče v Detroitu